Wagoner oder Van Wagoner ist der Familienname folgender Personen:

 George Chester Robinson Wagoner (1863–1946), US-amerikanischer Politiker
 Murray Van Wagoner (1898–1986), US-amerikanischer Politiker
 Porter Wagoner (1927–2007), US-amerikanischer Country-Sänger
 Rick Wagoner (* 1953), US-amerikanischer Geschäftsmann
 William Van Wagoner (1870–nach 1920), US-amerikanischer Radrennfahrer und Elektroauto-Konstrukteur

Wagoner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wagoner (Arizona)
 Wagoner (Missouri)
 Wagoner (North Carolina)
 Wagoner (Oklahoma)
 Wagoner (West Virginia)
 Wagoner County, Verwaltungseinheit in Oklahoma

Van Wagoner steht für:
 Van Wagoner Electric, US-amerikanischer Elektroautobauer, heute Century Vehicle Company

Sonstiges:
 Wagoner Inlet, Bucht der Thurston-Insel, Antarktis